Lukov est un toponyme qui peut désigner :

Lukov, une commune du district de Bardejov, dans la région de Prešov.

Lukov, une commune du district de Teplice, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Lukov, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina  ;
 Lukov, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Lukov, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie